No Children Wanted – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
No Children Wanted – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
No Children Wanted – film del 1918 diretto da Sherwood MacDonald
Madame ne veut pas d'enfants (titolo internazionale: No Children Wanted) – film del 1933 diretto da Constantin Landau e Hans Steinhoff